Als Heidemuseum wird bezeichnet:

 das Freilichtmuseum Rischmannshof in Walsrode
 das Freilichtmuseum Dat ole Huus in Wilsede
 das „Niederlausitzer Heidemuseum“ im Schloss Spremberg